Smyrna (blomfildia e karwinskii), gênero de borboletas neotropicais com duas espécies.

Cidades e localidades
Esmirna
Smyrna (Geórgia)
Smyrna (Delaware)
Smyrna (Carolina do Sul)
Smyrna (Tennessee)
New Smyrna Beach.

Desambiguações de topônimos